Кубок Англии по футболу 1880/81 () — 10-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Переходящего кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 62 футбольных клуба, однако 4 из них не сыграли ни одного матча.

Первый раунд

Переигровки первого раунда

Второй раунд

Переигровка второго раунда

Третий раунд

Четвёртый раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Кубок Англии 1880/81 на сайте RSSSF.com 

1880-1881
Футбол в Англии в сезоне 1880/1881